Elisabeth af Danmark eller Isabella af Danmark kan henvise til:

 Isabella af Habsburg (også kendt som Isabella eller Elisabeth af Østrig, Burgund eller Kastilien) (1501-1526) – søster til Kejser Karl 5. og gift med Kong Christian 2. af Danmark
 Elisabeth af Danmark (1485-1555) - datter af Hans af Danmark og gift med Kurfyrst Joachim 1. Nestor af Brandenburg
 Elisabeth af Danmark (1524-1586) - datter af Kong Frederik 1. af Danmark og gift med henholdsvis Hertug Magnus 3. af Mecklenburg-Schwerin og Hertug Ulrik af Mecklenburg
 Elisabeth af Danmark (1573-1626) - datter af Frederik 2. af Danmark og gift med Hertug Henrik Julius af Braunschweig-Wolfenbüttel
 Prinsesse Elisabeth af Danmark (født 1935) - datter af Arveprins Knud
 Prinsesse Isabella af Danmark (født 2007) - datter af Kronprins Frederik